Der Kanton Authume ist ein französischer Wahlkreis im Département Jura in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 46 Gemeinden im Arrondissement Dole. 2015 wurde er neu geschaffen mit Authume als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 45 Gemeinden und Teilgemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2015 
2019: Fusion Dampierre (Kanton Mont-sous-Vaudrey) und Le Petit-Mercey → Dampierre

Politik

Einzelnachweise 

Authume